Hans Mommsen ist der Name folgender Personen:

* Hans Mommsen (1930–2015), deutscher Historiker
 Hans Mommsen (Ingenieur) (1873–1941), deutscher Ingenieur 
 Hans Mommsen (Physiker) (* 1942), deutscher Physiker 

Siehe auch:
 Hans Momsen